Gmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Gmoser (1925–1999), österreichischer Botschafter 
 Hans Gmoser (1932–2006), österreichischer Erfinder des Heli-Skiings
 Rupert Gmoser (1931–2008), österreichischer Politiker